Чесма се може односити на:

 Чесма, славина, јавна чесма

или:

 Чесма (Бања Лука), насеље и мјесна зајеница на подручју града Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

или:

 Чесма (река), ријека у Хрватској, лијева притока ријеке Лоње